DIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto regionale Theodore Roosevelt, Dickinson (Dakota del Nord), Stati Uniti d'America
 dik – codice ISO 639-3 della lingua dinka sudoccidentale